szyny (energetyka) – stanowią zbiorczą magistralę (węzeł), do której są przyłączone wszystkie zbiegające się w stacji linie. Za pomocą łączników umieszczonych w tych liniach można stwarzać różne układy pracy systemu elektroenergetycznego.

 szyny (kolejnictwo) – to także element składowy torów.

 szyny (medycyna) – to także drewniany lub metalowy wspornik służący do unieruchomienia złamanej kończyny.